Филип Ђуровић може да се односи на:

 Филип Ђуровић (1998), српски фудбалер
 Филип Ђуровић (1999), српски фудбалер